Евгений Сапроненко (, род. 11 ноября 1978 года) — латвийский гимнаст.

Евгений Сапроненко родился в 1978 году в Риге (СССР). Спортом начал заниматься с 1985 года. Является призёром чемпионатов мира по гимнастике и олимпийским призёром. Специализация — опорный прыжок.

Ссылки 
 Евгений Сапроненко на сайте Латвийского олимпийского комитета
 Профиль Е.Сапроненко на сайте FIG
 Профиль Е.Сапроненко на Sports-Reference.com 

Гимнасты на летних Олимпийских играх 2004 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Гимнасты Латвии